Termenul „Foot” se poate referi la:

în engleză: picior (unitate) de măsură.

Nume de persoane
Geoffrey Foot (1915–2010), scenarist britanic
Hugh Foot (Hugh Mackintosh Foot, Baron Caradon; 1907–1990), diplomat britanic
Michael Foot (1913–2010), politician britanic
Philippa Foot (* 1920), filozof britanic
Samuel Foot (1780–1846), politician american
Solomon Foot (1802–1866), politician american

Vezi și
Foote